Plopi ("Peupliers" en roumain) peut faire référence à :
 Plopi, un village dans la commune de :en:Mărașu, Județ de Brăila, Roumanie
 Plopi, un village dans la commune de :en:Puieşti, Județ de Buzău, Roumanie
 Plopi, un village dans la commune de Valea Ierii , Județ de Cluj, Roumanie
 Plopi, un village dans la commune de :en:Bretea Română, Județ de Hunedoara, Roumanie
 Plopi, un village dans la commune de Tâmna , Județ de Mehedinți, Roumanie
 Plopi, un village dans la commune de :en:Beuca, Județ de Teleorman, Roumanie
 Plopi, un village dans la commune de :en:Bunești-Averești, Județ de Vaslui, Roumanie
 :en:Plopi, Cantemir, une commune du Raion de Cantemir, Moldavie
 Plopi, une commune du raion de Rîbnița en Moldavie

Voir aussi 
 Plop
 :en:Plopu (disambiguation)
 :en:Plopiş (disambiguation)